Сикст I (, ; 42 — 3 апреля 125) — папа римский с 115 (116) по 3 апреля 125 года.

Биография 
Римлянин с Via Lata. Отец — Pastor.

Имеется несколько систем датировок для ранних епископов Рима. Catalogus Liberianus (в составе Chronographus Anni 354) даёт по консулам даты 117—126. Евсевий Кесарийский в «Церковной истории» даёт по императорам даты 119/120 — 128/129. В хронике св. Иеронима указаны 118—128 годы.

Основной источник сведений о Сиксте I — Liber Pontificalis (начальная часть — VI век).

Liber Pontificalis и ряд мартирологов считают св. Сикста I мучеником. Память 6 апреля.

Указы 
 Только священнослужители могут прикасаться к священным сосудам ().
 Епископы, призванные к Св. Престолу, по возвращении не должны принимать свою паству до предъявления ей Апостольского послания ().
 В мессе после вступления священник должен петь «Sanctus» вместе с прихожанами ().

Литература 
 Liber Pontificalis (Catalogus Felicianus)
 Список епископов Рима в Chronographus Anni 354
 Хроника св. Иеронима
 Catholic Encyclopedia
 Евсевий Памфил. Церковная история. М.: Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993

Ссылки 
 

 

Папы римские
Святые по алфавиту
Христианские святые II века
Канонизированные папы римские
Церковные деятели II века
Умершие 3 апреля
Умершие в 125 году